Le terme propanol est le nom de deux alcools de formule brute  :

 propan-1-ol ou n-propanol ou alcool propylique, isomère appelé parfois « propanol », de formule semi-développée , numéro CAS  ;
 propan-2-ol ou alcool isopropylique ou IPA ou isopropanol (le terme commun « isopropanol » est incorrect et interdit par l'UICPA, règle C-201.1), de formule semi-développée ()2CHOH, numéro CAS .

Articles connexes 
 Propanediol
 Glycérol ou glycérine ou propan-1,2,3-triol
 Propanal, un aldéhyde
 Propranolol

Alcanol